Alfa Romeo Giulietta kan henvise til flere bilmodeller:
 Alfa Romeo Giulietta (1954)
 Alfa Romeo Giulietta Sprint
 Alfa Romeo Giulietta Spider
 Alfa Romeo Giulietta SZ
 Alfa Romeo Giulietta (1977)
 Alfa Romeo Giulietta (2010)